Дзержинск е производна дума от фамилното име на съветския партиен и държавен деец Феликс Дзержински. Може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 Дзержинск – град в Беларус, Минска област
 Дзержинск – град в Русия, Нижегородска област
 Дзержинск – предишно име на град Торецк в Украйна, Донецка област
 Дзержинск – предишно име на сгт. Романив в Украйна, Житомирска област
 Дзержинск – села в Беларус (3), Русия (1)

Друго 
 „Дзержинск“ – телевизионен канал в гр. Дзержинск, Русия

Вижте също 
 Днепродзержинск – предишно име на град Камянске в Украйна, Днепропетровска област